Griefahn ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Griefahn (1897–1945), jüdische Ärztin, Opfer des Nationalsozialismus
 Monika Griefahn (* 1954), deutsche Politikerin (SPD) und Mitbegründerin von Greenpeace Deutschland
 Nora Sophie Griefahn (* 1992), deutsche Umweltaktivistin